Stemann är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Ludvig Stemann (1730–1813), dansk ämbetsman
 Christian Ludvig Stemann (ämbetsman) (1791–1857), dansk ämbetsman
 Ernst Stemann (1802–1876), dansk rättshistoriker
 Gustav Stemann (1845–1929), dansk ämbetsman och historiker
 Poul Christian Stemann (1764–1855), dansk politiker

Danska efternamn